
Termin -{PSY}- ima više značenja.

 PSY (muzičar)
 Psihologija
 Psihodelični trens